William Thompson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William Thompson House (Kentucky), ID-Nr. 83002588
 William Thompson House (Tennessee), ID-Nr. 76001763
 William Thompson House (Utah), ID-Nr. 82004102